«2002» ― сингл британской певицы Энн-Мари, выпущенный 20 апреля 2018 года в качестве шестого сингла с ее дебютного студийного альбома Speak Your Mind. Он был написан в соавторстве с Эдом Шираном, Джулией Майклс, Бенни Бланко и продюсером Стивом Маком. Сингл занял 3-е место в UK Singles Chart и вошел в десятку лучших в семи странах, включая Австралию.

История
Песня представляет собой любовную балладу о детской влюбленности Энн-Мари, которая случилась в 2002 году. Она написала песню вместе с Эдом Шираном, Бенни Бланко, Джулией Майклз и Стивом Маком. Изначально она не планировала выпускать «2002» в качестве сингла, но в конце концов уступила после постоянных просьб Ширана об этом в Instagram.

Музыкальное видео
Официальное музыкальное видео было снято Ханной Лакс Дэвис, которая ранее сняла клип на предыдущий сингл Энн-Мари. Съёмки прошли в Лондоне. Видео было загружено на YouTube 8 мая 2018 года. В нем Энн-Мари воссоздает видеозаписи песен, упомянутых в припеве.

Трек-лист
Digital download
"2002" – 3:07

Digital download – Acoustic
"2002" (Acoustic) – 3:31

Digital download – Remix EP
"2002" (Jay Pryor Remix) – 3:03
"2002" (BKAYE Remix) – 3:07
"2002" (KREAM Remix) – 2:43

Чарты

Еженедельные чарты

Ежемесячные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Песни Энн-Мари
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, написанные Джулией Майклз
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, написанные Андреасом Карлссоном
Песни, написанные Кристианом Лундиным
Песни, написанные Максом Мартином
Баллады 2010-х годов
Синглы Asylum Records
Синглы Warner Bros. Records